Belver kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Belver (freguesia i Portugal, Bragança), Carrazeda de Ansiães, 
 Belver (freguesia i Portugal, Portalegre), Gavião,

Spanien 

 Belver (ort), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar